Baji kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Baji (socken), Henan,

Kampsport 
Bajiquan eller Baji, kinesisk kampsport eller stridskonst.

Robotskapade Kinaförgreningar